Шалка́р () — название множества населённых пунктов и водоёмов в Казахстане. В переводе с казахского означает: «широкий, просторный, необъятный». В советское время была распространена транскрипция на русский язык Челка́р.

Населенные пункты

Казахстан 
 Шалкар (бывш. Челкар) — город в Актюбинской области Казахстана, районный центр Шалкарского района.
Шалкар — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Шалкар (быв. Плодоягодное) — село в Карасайском районе Алматинской области.
 Шалкар (быв. Ворошилово) — аул в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
Шалкар — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.
 Шалкар — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
 Шалкар — село в Кармакшинском районе Кызылординской области, упразднено в 2018 г.
 Шалкар — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Узбекистан 
 Шалкар — посёлок в Навоийской области Узбекистана.

Гидрография 
 Шалкар (Челкар) — солоноватое озеро в Западно-Казахстанской области Казахстана.
 Шалкар и Старый Шалкар — озёра в Шалкарском районе Актюбинской области Казахстана.
 Шалкар (Челкар) — солоноватое озеро в Северо-Казахстанской области.
 Шалкартениз — солончаковая, частично заболоченная впадина в низовьях реки Тургай в Казахстане.

Прочее

См. также 
 Шалкар (озеро)

Примечания